Шакай — населённый пункт Осакаровского района Карагандинской области Казахстана.
Шакай, Садук Ильич — гласный Евпаторийской городской Думы.